Beach City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Beach City (Ohio)
Beach City (Texas)